12:00 peut désigner :
 minuit, l'heure marquant le début d'un jour ;
 midi, l'heure marquant la moitié d'un jour.